Кубок России по футболу среди женщин — ежегодное соревнование для Российских женских футбольных клубов, проводимое Российским Футбольным Союзом (РФС). Разыгрывается с 1992 года.

В 1991 году прошел единственный Кубок СССР. Формула проведения различна.

До 2006 года турнир проводился Ассоциацией женского футбола России (АЖФР). С 2006 года, в соответствии с договором между РФС и АЖФР — РФС осуществляет общий контроль над проведением Чемпионата и Кубка России по женскому футболу.

Результаты финалов 

 — неявка на ответный матч в связи с дисквалификацией 5 игроков основного состава Энергия XXI век (Воронеж) в первом матче Кубка

 — из-за участия трёх игроков «Лады» в составе сборной России на неофициальном коммерческом турнире NIKE в США, были перенесены сроки проведения финальных матчей Кубка России. Новые сроки не встраивались в концепцию подготовки ЦСК ВВС к официальным матчам 1/4 финала Кубка УЕФА с Arsenal Ladies (Англия). АЖФР не ответила на вопрос руководства ЦСК ВВС: «Почему на просьбу клуба перенести последний матч чемпионата России на 1 день впёред из-за участия в отборочном туре Кубка УЕФА АЖФР ответила отказом, но спустя месяц по просьбе „Лады“ сдвинула сроки проведения финала Кубка России?». ЦСК ВВС отказался участвовать в финале

 — основное время матча закончилось 2-2 (Спартак: Шмачкова (авт.), Сочнева — Россиянка: Барбашина, Фомина (авт.)), но «Спартаку» было засчитано техническое поражение из-за участия в матче дополнительного иностранного игрока

Достижения клубов 
без учета после матчевых пенальти

с учетом технических побед и поражений со счетом 3-0

таблица по состоянию на 04.11.2022

Бомбардиры и автоголы финальных матчей 
без учета мячей забитых в сериях послематчевых пенальти и мячей забитых в аннулированных матчах

таблица по состоянию на 04.11.2022

Бомбардиры розыгрышей по годам 
без учета мячей забитых в сериях послематчевых пенальти и мячей забитых в аннулированных матчах
в случае равенства голов, указан игрок забивший больше мячей на более высокой стадии турнира

Популярный счет в финалах

Самые результативные матчи Кубка России 
более 15 мячей и без учета мячей забитых в сериях послематчевых пенальти

Примечания

Ссылки 
 
 
 Womenfootball
 RSSSF